Rota kan som auktorsförkortning betyda:

 Emilia Rota
 Jadranka Rota
 Lorenzo Rota

Robotskapade auktorsförkortningar